Ватамановская — деревня в Каргопольском районе Архангельской области, административный центр муниципального образования «Печниковское».

Географическое положение 
Деревня находится в 20 км к западу от Каргополя на автодороге Каргополь — Пудож.

Примечания 

Населённые пункты Каргопольского района